Les élections régionales de 1999 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 1999) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1999
Salzbourg
Politique en mars 1999